Die Coral Players Championship 2020 war ein Snookerturnier der Snooker-Saison 2019/20, das vom 24. Februar bis 1. März 2020 im englischen Southport ausgetragen wurde. Die Qualifikation erfolgte über alle Turniere der bis dahin gespielten Saison: Die Top 16 der Einjahresrangliste vom Riga Masters 2019 bis zum Snooker Shoot-Out 2020 waren startberechtigt.

Vorjahressieger war Ronnie O’Sullivan, der sich dieses Jahr nicht qualifizieren konnte. Sieger wurde stattdessen der Engländer Judd Trump, der im Finale Yan Bingtao aus China mit 10:4 besiegte. Der Australier Neil Robertson spielte mit 140 Punkten das höchste Break des Turnieres.

Preisgeld 
Nachdem die Summe für das höchste Break um 5.000 £ erhöht wurde, beträgt die Preisgeldsumme 385.000 £; die restliche Verteilung blieb im Vergleich zum Vorjahr unverändert.

Turnierplan 
Alle Runden bis auf das Finale wurden im Best-of-11-Modus gespielt. Im Finale wurde Best of 19 gespielt.

Finale

Century-Breaks 
Neun Spieler erzielten insgesamt 18 Century-Breaks. Das höchste Break spielte Neil Robertson mit 140 Punkten. Die meisten Centurys (vier) spielte der Turniersieger Judd Trump.

Quellen 

2020
Snookerveranstaltung 2020
Sport (Southport)
Sportveranstaltung in Merseyside
Billardturnier in England